LGM-30H Minuteman IV jest całkowicie teoretycznym programem międzykontynentalnego pocisku balistycznego klasy ICBM. W roku 2020 pocisk ten zastąpić ma znajdujące się aktualnie na wyposażeniu United States Air Force pociski ICBM typu LGM-30G Minuteman III. Na początku 2008 roku, pojawiły się informacje, iż Stany Zjednoczone rozważają przedłużenie służby pocisków Minuteman III aż do roku 2040, co znacznie opóźniłoby, a być może nawet zupełnie zniweczyło plany rozwoju pocisku Minuteman IV.

W chwili obecnej (2008) nie są prowadzone jakiekolwiek prace rozwojowe nad tym pociskiem, brak też jest szczegółowych danych na jego temat, nie ulega jednakże wątpliwości, że będzie to naziemny, bazujący w silosach pocisk międzykontynentalny z napędem na paliwo stałe. Aktualna doktryna Stanów Zjednoczonych nie przewiduje bazowania pocisków balistycznych w wyrzutniach samochodowych ani kolejowych.

Ten strategiczny pocisk z głowicami jądrowymi, dysponował będzie dość dużą celnością, prawdopodobnie na poziomie 100 do 50 metrów CEP (Circular Error Probable), co uczyni go ekstremalnie efektywną bronią kontruderzenia przeciwko utwardzonym silosom ICBM. Duża ilość drogowych systemów ICBM w Rosji prawdopodobnie uniemożliwi efektywne kontruderzenie przeciwko rosyjskim ICBM, stąd też celem Minuteman IV będą prawdopodobnie centra miejskie. Podobnie jak najnowsze rosyjskie pociski ICBM SS-27, Minuteman IV skonstruowany będzie z uwzględnieniem technologii przenikania nowoczesnej obrony antybalistycznej i prawdopodobnie zdolny będzie do przenoszenia głowic MIRV.

System prawdopodobnie dysponował będzie podobnymi możliwościami i wymiarami jak system Minuteman III. Podobnie jak ten ostatni, zdolny będzie do przenoszenia 3 głowic MIRV oraz środków penetration aids jak pasywne środki antyradarowe oraz głowice fałszywe, balony, itp. Każda z głowic będzie prawdopodobnie miała silę wybuchu rzędu 335 do 350 kT. Minuteman III dysponuje zasięgiem 13.000 km, ma długość 18,2 m i szerokość 1,85 m jego celność zaś wynosi ok. 120 m CEP. Minuteman IV będzie miał prawdopodobnie nieco większy zasięg, celność - jak już wspomniano - 100 - 50 m CEP, zaś bezwładnościowy system naprowadzania zostanie prawdopodobnie zastąpiony systemami optycznymi i GPS.

Pociski Minuteman IV zostaną wprowadzone do użytku na krótko przed zakończeniem używania pocisków Minuteman III, i niemal na pewno zostaną umieszczone w tych samych silosach.

Bibliografia 
 

Projekty USAF
Minuteman IV